1989 Голяма награда на Великобритания е 40-о състезание за Голямата награда на Великобритания и осми кръг от сезон 1989 във Формула 1, провежда се на 16 юли 1989 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж 
Ален Прост от Макларън печели това състезание, с Найджъл Менсъл от Ферари на втора позиция и Алесандро Нанини карайки за Бенетон на трета. Нелсън Пикет финишира на 4-та позиция, а двата Минарди-та на Мартини и Сала заемат последните места в точките като се спасяват от участие на пре-квалификациите за разлика на Ларини от Осела и двата Ларус-а. Преди това състезание да се състои Ален Прост обявява че ще напусне Макларън след края на този сезон.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания